Елизаветпо́льская, также Елисаветпольская губерния (; ; с 30 июля 1918 — Гянджинская губерния (, )) — административно-территориальная единица в Закавказье в составе Российской империи, Российской республики, ЗДФР и Азербайджанской Демократической Республики.
Центр — город Елизаветполь (ныне Гянджа).

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
Это была одна из самых значительных по пространству губерний Закавказья, расположенная в восточной его части, приблизительно между 38°50' и 41½° северной широты и 44°21' и 48°21' восточной долготы (от Гринвича); на севере она граничила с Тифлисской губернией, Закатальским округом и Дагестанской областью; на востоке — с Бакинской губернией; на западе — с Тифлисской и Эриванской губерниями, а на юге — с Персией по реке Аракс, которая составляла здесь государственную границу России. В означенных пределах Елизаветпольская губерния занимала площадь в 38 782,5 кв. версты или 44 136 км² (по Стрельбицкому).

История 

3 (15) января 1804 года Павел Цицианов взял штурмом Гянджу, подчинив Гянджинское ханство. Сама Гянджа была переименована в Елисаветполь в честь супруги российского императора Елизаветы Алексеевны. Цицианов 14 мая 1805 года от имени российского императора Александра I подписал Кюрекчайский договор, согласно которому Карабахское ханство также входило в состав России. Ответные действия Ирана, который не желал терять свои позиции привели к рейду Карягина в район Аскерана в 1805 году. В честь славных побед русского оружия поселок Карабулаг был переименован в Карягино (ныне город Физули). Ханства были реорганизованы в провинции.

В 1818 году на месте средневекового города Шамкир появилась немецкая колония Анненфельд. Спустя год появилось немецкое предместье Елизаветполя Еленендорф. Основным занятием колонистов было виноградарство. Впоследствии в Еленендорфе располагается штаб-квартира Лабинского казачьего полка. 

В 1826 году Иран вновь попытался вернуть себе утраченные позиции. Пока русский отряд Реута оборонялся в Шуше, иранская армия Аббас-Мирзы атаковала Елизаветполь, но была отражена русской армией графа Паскевича. 20 октября 1830 года последовало первое правительственное распоряжение о переселении раскольников и сектантов в так называемые «закавказские провинции». В 1831 году в окрестностях Елизаветполя появились русские колонисты из среды духоборов, к которым позже присоединились молокане (Русские Борисы). В 1833 году молокане основали село Карабулаг. В 1834 году появилось русское село Новоивановка.

Губерния была образована высочайшим указом «О преобразовании управления Кавказского и Закавказского края» от 9 декабря 1867 года. В состав губернии вошли Елизаветпольский уезд Тифлисской губернии, Нухинский и Шушинский уезды Бакинской губернии и часть упразднённого Ордубадского округа. Этим же указом в составе губернии были образованы Казахский и Зангезурский уезды. В 1873 году, в связи с разукрупнением уездов, в составе губернии было образовано три новых уезда — Арешский, Джебраильский и Джеванширский. В 1887 году в Шуше заканчивается строительство армянской церкви святого Христа. В 1888 году появился немецкий посёлок Гергсфельд (ныне поселок Чинарлы). В 1883 году через губернию прошла железная дорога Баку-Тифлис. В 1890 году в Гирюсы (Зангезурский уезд) начали ссылать русских баптистов.

В 1906 году немецкие колонисты основали поселение Эйгенфельд, в 1912 году Траубенфельд (ныне районный центр Товуз).

В 1914 году в Елизаветпольской губернии из татар (азербайджанцев) был создан Татарский конный полк. После Февральской революции в городе и в уездах были созданы исполкомы и назначены комиссары Временного правительства. Кроме того, в Елизаветполе был образован Совет солдатских и рабочих депутатов. Влияние большевиков в советах, созданных в уездных городах (Шуша, Нуха, Карягино), было слабым.

В январе 1918 года Елизаветпольскую губернию потрясла Шамхорская резня. На возвращающиеся с турецкого фронта воинские части Русской армии была открыта целая охота со стороны противоборствующих этнических группировок (в нападении на эшелоны приняли участие военнослужащие Татарского полка, мусаватисты, а также местные жители — азербайджанцы, в основном крестьяне). В мае 1918 года территория губернии была включена в состав АДР и ДРА. В Елизаветполе была создана Кавказская исламская армия под командованием Нури-паши.

22 июля в Шуше был созван Первый съезд армян Карабаха, который провозгласил автономию уезда. 30 июля Елизаветполь и часть Елизаветпольской губернии были переименованы в Гянджу и соответственно Гянджинскую губернию. 1 октября турецко-азербайджанские части без боя вошли в Шушу, дашнаки отступили в горы. В ходе Армяно-азербайджанской войны из состава Гянджинской губернии Азербайджана было выделены Карабахское генерал-губернаторство во главе с Хосров-беком Султановым (15 января 1919) и генерал-губернаторство Юго-западного Азербайджана (28 февраля 1919).

Губерния расформирована после советизации Азербайджана.

Население

Население в 1886 году 
Население Елизаветпольской губернии, по данным ЭСБЕ на 1886 год, проживало в 1521 селах и 3 городах, составляя 728 943 человека. По образу жизни большая часть населения губернии относилась к оседлым, и меньшая — к полукочевым жителям (часть азербайджанцев и курдов); оседлое население занималось главным образом земледелием, полукочевое — преимущественно скотоводством. По сословиям, около 86 % составляли крестьяне, из которых 50 % проживало на казённой земле, 35 % на владельческой и около 1 % на собственной. К привилегированным сословиям относились беки (2,66 %), мелики (0,65 %) и дворяне (0,05 %); остальное население — мещане (9,14 %), купцы и духовенство всех вероисповеданий.

Российский историк И. В. Ягич пишет о Елизаветпольский губернии, населенной «армянами и татарами»:
«Можно считать армян древнейшими обитателями округа, а татары пришлые из-за Каспийского моря, водворившимися там в эпоху сильного движение Монголов»

Население в 1891 году 
К 1 января 1891 года в Елизаветпольской губернии числилось 774 963 жителя, в том числе 439 287 мужчин и 335 676 женщин. В 1891 г. в губернии насчитывалось: православных церквей — 10, монастырей — 1, часовен — 1, раскольничьих молелен — 36, армянских церквей и монастырей — 429, протестантских церквей — 5, синагог — 2, мечетей суннитских — 511, мечетей шиитских — 165.

Население в 1897 году 
Данные согласно первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г.. Население губернии относится к оседлым и полукочевым жителям (часть азербайджанцев и курдов). По результатам переписи, в 1897 году в губернии в целом проживало 878 415 человек (480 012 мужчин и 398 403 женщины), из них грамотных — 42 164 чел. или 4,8 %. Городское население составляло 89 247 человек (10,16 %) от общего числа жителей (грамотных — 17 849 чел. или 20,0 %).

Национальный состав

Население в 1913 году 
В 1913 году население губернии составляло 1 012 900 чел.

Религиозный состав

Данные на 1886 г.:

Православных — 0,21 %, сектантов — около 1 %, армян (ААЦ) — 36,33 %, лютеран — 0,26 %, мусульман-суннитов — 25,20 %, мусульман-шиитов — 36,28 %, али-аллахов — 0,42 % и евреев— 0,24 %.

Данные согласно первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г.:

 Мусульмане — 552 822 (62,93 %),
 Армяне (ААЦ) — 298 685 (34,0 %),
 Православные — 10 429 (1,19 %),
 Старообрядцы и нерелигиозные — 9507 (1,08 %),
 Протестанты — 3948 (0,45 %),
 Иудеи — 2031 (0,23 %),
 Римско-католики — 868 (0,1 %),
 Армяне-католики — 105 (0,01 %),
 Остальные (христиане и нехристиане) — 20 (< 0,01 %).

Административное деление 

За законностью в городах губернии следила полиция. В армянских селениях жизнь регулировали мелики и старшины. В азербайджанских, по утверждённому в 1817 году плану генерала Ермолова, беки на правах агаларов.

В конце XIX века в состав губернии входило 8 уездов (административное деление сохранилось до распада Российской империи):

Органы власти

Губернаторы (Российская империя)

Вице-губернаторы (Российская империя)

Губернаторы (Азербайджанская Демократическая Республика)

Здравоохранение 
Аптек в 1890 г. было 6 (вольных), больниц — 7.

Образование 

Учебных заведений — 516, с 8917 учащимися: гимназий — 1, реальных училищ — 1, профессиональных училищ — 1, трёхклассных городских училищ — 3, сельских двуклассных — 12, сельских министерства народного просвещения — 20, частных школ — 12, училищ женских благотворительных обществ — 2.

У татар начальных школ (медресе и мектебе) по губернии было мало, а в тех что имелись образование было религиозно-замкнутое. Для мусульманок в губернии почти не было училищ, а имевшиеся женские училища они не посещали. Так по состоянию на 1910 год, в Елизавептольском женском училище Св. Нины была лишь одна девочка-мусульманка. У армян просвещение было поставлено намного лучше чем у татар. Армянские богачи щедро жертвовали на просвещение своего народа. В Елизаветпольской губернии к 1910 году армянских церковно-приходских школ насчитывалось в количестве 81 школы. В Шуше была духовная семинария, откуда лучшие ученики могли поступить в Эчмиадзинскую духовную академию. Кроме этого, помимо своих национальных образовательных учреждений, армяне были преобладающим элементом во всех других учебных заведениях губернии. Некоторые из армян посылали своих детей получать образование за границу — в Германию, Францию, Швейцарию.

В 1910 году, во всех 213 Народных училищах 13958 детей (10640 мальчиков и 3318 девочек):
 армян — 6454 мальчика и 2288 девочек
 татар — 3031 мальчик и 190 девочек
 русских обучалось 393 мальчика и 207 девочек
 остальных - 762 мальчика и 633 девочки

В трех городских училищах губернии на тот момент обучалось 509 учеников ( 460 мальчиков и 49 девочек)
 армян — 258 мальчика и 27 девочек
 русских обучалось 84 мальчика и 19 девочек
 татар — 97 мальчик и 2 девочки
 грузин 2
 остальных — 19 мальчиков и 1 девочка

Символика 
Герб Елизаветпольской губернии утвержден в 1878 году: чёрный щит с золотым столбом. На чёрном фоне по обе стороны от золотой полосы два серебряных георгиевских креста. На золотом фоне червленый кинжал с чёрной рукоятью. Щит увенчан императорской короной, дубовыми листьями и андреевской лентой.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература и ссылки 
 ЭСБЕ:Елизаветпольская губерния
 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г./ под ред. (и с предисл. Н. А. Тройницкого). — Санкт-Петербург: издание Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел , 1899—1905. Елисаветпольская губерния. — 1904. — 4, XII, 184 с. Скан.
 Демоскоп Weekly. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам Российской Империи кроме губерний Европейской России.
 Кавказский календарь на 1910 год: 65-й вып., ч. 1 / под ред. В. В. Стратонова. — [1909. — VIII, 928 с.: ил.]
 Кавказский календарь на 1910 год: 65-й вып., ч. 2. — [1909. — 363 с., 878 стб. разд. паг., 2 л. карт]